Mythologie en daarvan afgeleide begrippen
Chaos (Griekse mythologie), het niets waaruit de eerste Griekse goden ontstonden
19521 Chaos, een hiernaar genoemde planetoïde
Chaos (situatie), een situatie van wanorde en verwarring.
Chaos (Chinese mythologie) 浑沌, een godWiskunde en natuurwetenschappen
chaostheorie, een vakgebied binnen de natuur- en wiskunde
Chaos, een wetenschappelijk tijdschrift over chaostheorie
Films/Televisie
Chaos (2001), een Franse film uit 2001
Chaos (2005), een Amerikaanse film uit 2005 onder regie van Tony Giglio
Chaos (2005 II), een Amerikaanse film uit 2005 onder regie van David DeFalco
Chaos (2007), een Indiase film uit 2007
Chaos (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2011 Overige
Chaos (biologie), een geslacht van zeer grote amoebes
Chaos (Sonic the Hedgehog), een personage uit de Sonic the Hedgehog franchise.
Chaos (rapper), een Nederlands-, Duits- en Engelstalige rapper
een macht in de wereld van warhammer en warhammer 40,000 van Games Workshop
Chaos (attractietype), een attractietype
Chaos (achtbaan), een voormalige achtbaan
The Chaos, een gedicht van Gerard Nolst Trenité
Chaos (single), een single van Bazart uit 2016

Zie ook 
 Chãos